een koppeling
een kleine handtas
Clutch, een Amerikaanse film uit 1998
Clutch, een Amerikaanse band